Georgi Kostadinow – bokser
 Georgi Kostadinow – piłkarz